Tenisový turnaj ATP China Open 2008 se konal ve dnech 22. - 28. září v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 524,000 dolarů.

Ve finále dvouhry porazil Andy Roddick izraelského tenistu Dudiho Selu ve třech setech 6-4, 6-7, 6-3 a získal 26. titul ve dvouhře na okruzích ATP.

Ve čtyřhře zvítězil britsko-australský pár Ross Hutchins - Stephen Huss.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 China Open
 China Open 2008 - ženy

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2008
ATP Tour 2008